Eduviges Isabel de Neoburgo (Düsseldorf, 18 de julio de 1673-Breslavia, 10 de agosto de 1722) fue una princesa polaca por matrimonio con Jaime Luis Sobieski. Era la penúltima hija de Felipe Guillermo de Neoburgo, elector del Palatinado, y de su esposa, Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt.

Era la abuela materna de Carlos Eduardo Estuardo, el "Joven Pretendiente".

Vida 
Nacida en el palacio urbano de Düsseldorf, Eduviges Isabel fue la decimoquinta de los diecisiete hijos de sus padres. Entre sus hermanas se encontraban: la emperatriz Leonor Magdalena; María Sofía, reina de Portugal; Mariana, reina de España; y Dorotea Sofía, duquesa de Parma y madre de la reina Isabel Farnesio. Fue criada con sus hermanas María Sofía, Mariana y Dorotea Sofía. Las hermanas fueron educadas por tutores privados en alemán, latín, francés, italiano, música y baile. Su hermana mayor, Leonor Magdalena, actuó como la benefactora de sus hermanas en la corte imperial.

Matrimonio 
En 1689, fue sugerida como candidata para casarse con el príncipe Jaime Luis Sobieski, hijo del rey Juan III Sobieski de Polonia. El matrimonio fue arreglado para asegurar una alianza entre Juan III Sobieski y el emperador dentro de la Liga Santa, ya que Eduviges Isabel era la hermana de la emperatriz, y para asegurar el apoyo de la Casa Habsburgo en la futura elección de Jaime Luis como rey de Polonia. De parte de la familia de Eduviges Isabel, el matrimonio fue arreglado bajo la presunción de que Jaime Luis tendría una buena oportunidad para ser elegido rey después de la muerte de su padre. 

En las negociaciones, se especificó que la dote de Eduviges Isabel estaría fijada en 100.000 táleros, y se le concedieron tierras por el emperador en Silesia con una residencia oficial en Oława, donde el matrimonio podría vivir cómodamente bajo la protección imperial en el caso de que Jaime Luis no fuera elegido rey.

La boda tuvo lugar el 8 de febrero de 1691, y la pareja se asentó en un apartamento en el palacio real en Varsovia - residían en el palacio Kazimierzowski en Varsovia en invierno, y en su propiedad en Oława, en Silesia, en verano, donde Eduviges Isabel permaneció durante la campaña de Moldavia.

Polonia 
Eduviges Isabel fue bien recibida por su suegra, la reina María Casimira, que quiso ganarse su confianza y afecto, y debido a eso trató a su nuera con consideración y encanto, y le hizo muchos regalos valiosos. Sin embargo, a la reina le disgustaba el séquito alemán de Eduviges Isabel, considerándolos un obstáculo para que su nuera se acostumbrara a Polonia, y también dudaba de que los Habsburgo y los Neoburgo apoyarían a su hijo como futuro rey de Polonia.

Los reportes sobre la relación entre Eduviges Isabel y Jaime Luis han sido contradictorios. Según se dice, él era muy demandante con las personas que le rodeaban, incluida su esposa, pero se refería a ella cariñosamente como Pequeña Liesl y a veces hacía caso a sus consejos. Eduviges Isabel fue descrita como una esposa dedicada, que hizo grandes esfuerzos para beneficio de su marido y le aconsejaba bien. Como cuñada del emperador, se esperaba de ella el rol de conectora y mediadora entre el emperador y la familia real polaca, una tarea que realizó en varias ocasiones.

Desde el principio, Eduviges Isabel se sintió presionada para e producir un heredero varón y así fortalecer la candidatura futura de su marido al trono. Ya en 1691 tuvo un aborto espontáneo, y al año siguiente su suegra le recomendó medicinas para impedir otro aborto. En la primavera de 1693, Eduviges Isabel recibió a su madre en una visita a Oława. El 30 de mayo de 1693 dio a luz a su primera hija, María Leopoldina, en Varsovia, en presencia de sus suegros y los senadores reales. 

En 1696, su suegro murió, y en las elecciones de 1696-97, las cortes de Viena y Düsseldorf apoyaron al príncipe Jaime Luis como candidato al trono polaco. Se dice que Eduviges Isabel participó activamente en la tarea de recaudar fondos para la elección: negoció con los burgueses de Breslavia para conseguir préstamos para la campaña de su marido, y ella recibió dinero y joyas de la corte imperial de Viena para utilizarlos como fianzas para los préstamos. A pesar de los esfuerzos, el partido Sobieski perdió las elecciones.

Últimos años 
El matrimonio se retiró a sus tierras en Silesia, donde vivieron bajo la protección imperial. Eduviges Isabel aún se sentía presionada por el fracaso de producir un hijo varón pero su suegra comentó que a veces un hijo podría ser la causa de la ruina de una familia así como una bendición, mientras que una hija era una bendición, como la emperatriz Leonor Magdalena había sido para su familia. Eduviges Isabel continuó teniendo hijas hasta 1717, cuando el último parto casi acaba con su vida.

En 1704, durante el encarcelamiento de su marido y su cuñado, ella visitó la corte imperial en Viena para utilizar su influencia como cuñada del emperador en su favor y negociar su liberación. Desempeñó esta tarea a pesar de estar en avanzado estado de gestación, lo cual le causó un aborto espontáneo. Cuando Pedro el Grande ofreció colocar a Jaime Luis en el trono polaco, su enviado le hizo esta oferta a Eduviges Isabel, esperando que ella pudiera persuadir a su marido, pero se negó a hacerlo.

Cuando su hija, María Clementina, se casó con Jacobo Estuardo sin el consentimiento del emperador en 1719, Jaime Luis y Eduviges Isabel fueron colocados bajo arresto domiciliario en Innsbruck, y sólo obtuvieron permiso para regresar a Oława después de la mediación de sus hermanas, la emperatriz Leonor Magdalena y la duquesa Dorotea Sofía; sin embargo, Jaime Luis fue exiliado de Silesia. En sus últimos años de vida, Eduviges Isabel sufrió de mala salud. En su lecho de muerte logró convencer al emperador para dejar que Jaime Luis regresara a casa, a lo que el emperador accedió, y de cuidar de sus hijas.

Eduviges Isabel fue la abuela materna de Carlos Estuardo, "el Joven Pretendiente", y tía abuela de María Teresa I de Austria.

Hijos 

 María Leopoldina (30 de abril de 1693 - 12 de julio de 1695).
 María Casimira (20 de enero de 1695 - 18 de mayo de 1723): se convirtió en monja. Su padre intentó casarla con el rey Carlos XII de Suecia.
 Jan (nació en 1695/1696, falleció en 1696).
 María Carolina, conocida como Charlotte (25 de noviembre de 1697 - 8 de mayo de 1740): se casó dos veces; en primer lugar con Frédéric Casimir de La Tour d'Auvergne, sin descendencia; se casó por segunda vez con Charles Godefroid de La Tour d'Auvergne y tuvo descendencia.
 Jan (21 de octubre de 1698 - julio de 1699).
 María Clementina (18 de julio de 1702 - 24 de enero de 1735): desposó a Jacobo Francisco Eduardo Estuardo (1688-1766), hijo del rey Jacobo II de Inglaterra (1633-1701) y tuvo descendencia.
 María Magdalena (nació y murió el 3 de agosto de 1704).

Ancestros

Referencias 

 Roszkowska W., Oława królewiczów Sobieskich, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 121-122, 142.
 Skrzypietz Un., Narodziny i śmierć dzieci w rodzinie Sobieskich [w:] S. Achremczyk (Rojo.), Między barokiem un oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, Olsztyn 2006, s. 288-289.

Princesas de Polonia
Casa del Palatinado-Neoburgo
Nobles alemanas del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII
Polacos del siglo XVII
Polacas del siglo XVIII
Nacidos en Düsseldorf
Fallecidos en Breslavia